Кароль Даниэль Ганке (, 6 сентября 1903, Лодзь, Петроковская губерния — 15 апреля 1964, Варшава) — польский футболист, полузащитник.

Биография 
Родился 6 сентября 1903 года в городе Лодзь. Футбольную карьеру начал в местной команде «Лодзь» (1920—1924). Следующие восемь лет выступал за львовский клуб «Погонь». Двукратный чемпион Польши.

За национальную сборную дебютировал 29 июня 1924 года. В Лодзе польские футболисты победили сборную Турции (2:0). Последний матч провёл 1 июля 1928 года, со сборной Швеции (2:1). Всего за главную команду страны провёл девять матчей: 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

В 1936 году возглавлял варшавский клуб «Легия».

Умер 15 апреля 1964 года, на 61-м году жизни, в Варшаве.

Достижения 
 Чемпион Польши (2): 1925, 1926

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Eu-Football.info

Футболисты Польши
Футбольные тренеры Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Погонь» Львов
Тренеры ФК «Легия»